Старое городское кладбище (называется также Верхним) — некрополь в Ялте, Крым.

Адрес: улица Блюхера, 34.

История 
Среди описанных В. И. Чернопятовым в 1910 году крымских некрополей это кладбище в Ялте не значится (указаны Иоанно-Златоустовское, Ауткинское, Ливадийское) и, вероятно, возникло позже.

В 1917 году на этом кладбище был похоронен умерший в Ялте от туберкулёза белорусский поэт, публицист, литературовед, переводчик; классик белорусской литературы, один из создателей белорусской литературы и современного литературного белорусского языка Максим Богданович (1891—1917). На могиле поставили белый крест.
В 1924 году крест на могиле был заменён обелиском из серого известняка с красной звездой и четырьмя строками из стихотворения поэта «Между песков Египетской земли…», простоявшим до 2003 года, когда на могиле поэта был установлен памятник скульпторов Льва и Сергея Гумилевских. В начале 1980-х годов поднимался вопрос переноса праха поэта из Ялты в Минск, но организаторы перезахоронения не получили официального ответа.

В 1960 году на кладбище были перезахоронены расстрелянные в 1943 году немецко-фашистскими оккупантами подпольщики (А. С. Мицко, С. Я. Донец, М. Н. Клименко). На кладбище был совершён ряд перезахоронений с других уничтоженных ялтинских кладбищ — в 1977 году И. А. Наговицына с Ливадийского.

Имеется воинский (госпитальный) участок с захоронениями советских военнослужащих, умерших в крымских госпиталях в 1945—1947 годах, несколько братских могил.

Городские власти проводят работы по благоустройству территории кладбища, планируется установить на могилы ветеранов Великой Отечественной войны и защитников Отечества памятные таблички в едином стиле

Известные захоронения

Братские могилы

Герои Советского Союза

Учёные

Деятели культуры

Партийные и хозяйственные деятели

Литература 
ЯЛТА, старое городское кладбище/ Из рассказа Игоря Золотусского «Три встречи с Василем Быковым»

Примечания

Ссылки 
Ялта
Ялта